El drac petit de Granollers és un element del bestiari de Granollers portat per la colla del Drac de Granollers. És un drac tricèfal que va néixer l'any 2001 obra de l'escultor Ramon Aumedes del Taller Sarandaca de Granollers per commemorar el 10è aniversari del Drac de Granollers. Va ser creat amb la idea crear una rèplica més petita del drac tricèfal de la ciutat per als més petits i així poder assegurar la continuïtat de la colla.

El 27 de maig del 2001, va ser batejat a la 10a Mostra de Bestiari de Foc de Granollers, durant la Fira i Festes de l'Ascenció i va ser apadrinat pel Drac Petit de Vilafranca del Penedès.

El Drac Petit de Granollers té un ball propi compost per Jordi Montpart i és interpretat pels seus músics que l'acompanyen a totes les sortides i actuacions.És l'encarregat de finalitzar els correfocs de la Festa Major de la Colla Infantil dels Diables de Granollers. Ha apadrinat a Reus el seu drac petit, obra d'Albert Macaya, i ha actuat a Barcelona, Tarragona, Sant Sadurní d'Anoia, Mataró i ha fet la seva primera sortida fora de Catalunya, concretament a Santurtzi (País Vasc).

Referències 

Dracs (bestiari)